Andrea Dupont (ur. 9 sierpnia 1980) – kanadyjska biegaczka narciarska.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 7 stycznia 2007 roku, podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego: Alpen Cup we włoskiej miejscowości Cogne, gdzie uplasowała się na pozycji 52 na dystansie 5 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 23 stycznia 2008 roku w Canmore, gdzie uplasowała się na pozycji 50 w sprincie stylem klasycznym. Pucharowych punktów jeszcze nie zdobyła.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Kanadyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1980